Натуральне число 285
 285 рік до нашої ери
 285 рік нашої ери